Le Mystère Bizet est un texte écrit pour un spectacle musical écrit et interprété par Éric-Emmanuel Schmitt, qui évoque la vie et l’œuvre du compositeur Georges Bizet. La première fut jouée à l'amphithéâtre de l'Opéra Bastille en 2012 avec la mezzo-soprano Karine Deshayes et le pianiste Nicolas Stavy, puis à Saint-Petersbourg, à l'occasion du Festival Schmitt, sous la direction de Alexander Petrov. Le spectacle est recréé sous le titre Le Mystère Carmen, à Montréal au Théâtre du Nouveau Monde dans une mise en scène de Lorraine Pintal, avec Marie-Josée Lord (soprano), Jean-Michel Richer (ténor), Dominic Bouliane (pianiste). Le texte a été publié en 2017 par Le Livre de Poche.

Résumé 
Eric-Emmanuel Schmitt brosse le portrait de Georges Bizet, ce compositeur de 17 ans (Symphonie en ut) capable de dépasser son maître Gounod, qui poursuit à l’époque du Second Empire une carrière parisienne plutôt chaotique, jalonnée d’œuvres souvent inégales, pour livrer à 36 ans, trois mois avant sa mort, l’œuvre de sa vie : Carmen, en 1875, son opéra le plus abouti et aussi le plus autobiographique. Le texte analyse comment Bizet, génie à 17 ans, raté à 18, étouffe sa spontanéité par opportunisme et désir de réussite, et se retrouve in extremis libéré et inspiré par le personnage Carmen. Pour Schmitt, le seul surhomme nietzschéen de l’histoire de la littérature est une sur-femme, la Carmen de Bizet. Il offre aussi des perspectives troublantes et nouvelles sur la mort de Bizet.

Réception critique 
« Accessible, précis, souvent drôle, le texte écrit par Éric-Emmanuel Schmitt compose le plus bel hommage rendu à Bizet ».

Éditions 
Édition imprimée originale
 .

Notes et références 
 

Livre paru en 2017
Œuvre d'Éric-Emmanuel Schmitt